Это список знаменосцев, которые представляли Бразилию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Бразилия на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Бразилия